Podgora est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Podgora, un village situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podgora, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podgora, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
Podgora, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
Podgora, un village situé dans la municipalité de Sapna, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Podgora, un village et une municipalité située dans le comitat de Split-Dalmatie ;
Podgora, une localité située dans la municipalité de Kumrovec, comitat de Krapina-Zagorje ;
au Monténégro
Podgora, un village situé dans la municipalité de Žabljak.